
Termin -{LLY}- ima više značenja.

 Eli Lili i kompanija, simbol kompanije na Njujorškoj berzi
 -{LLY}-, model motora koji proizvodi General Motors.